1915 tavaszán Liga-bajnokságot rendeztek tizennégy csapat részvételével, ebben már szerepelt az MTK de az Újpesti TE nem. Ismét a Ferencváros nyerte meg az amatőr ligabajnokságot.

A végeredmény 

 BEAC-tól jogosulatlan játékos szerepeltetése miatt két pont levonás.

Az 1. helyezett Ferencvárosi Torna Club játékosai: Fritz Alajos (10) - Wiener I János (13), Szandovits József (11) - Feldmann Gyula (6), Nagyhegy "Hegyi I" Mátyás (10), Farkas Aladár (13) - Weisz I Ferenc (11), Tóth Potya István (13), Pataki Mihály (13), Schlosser Imre (10), Borbás Gáspár dr. (8). Játszott még: Binder Nándor (4), Magyar Ferenc (k, 3), Medgyessy Jenő (3), Molnár Pál (3), Móra Kunó (3), Telkes László (3), Klein Péter (2), Blum I Zoltán (2), Marositz Ferenc (1), Zavaros Árpád (1).

Kereszttáblázat

Kapcsolódó lapok 
 Auguszta-serlegbajnokság
 1915-ös labdarúgó-hadibajnokság

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzeti sport
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok